De Ironman Hawaï 1989 is een triatlonwedstrijd, die wordt beschouwd als het wereldkampioenschap triatlon voor de Ironman Afstand (3,86 km zwemmen - 180,2 km fietsen - 42,195 km hardlopen). Deze 13e editie van de Ironman Hawaï vond plaats op zaterdag 16 oktober 1989. Er werd gestart op het eiland Hawaï in Kailua-Kona.

De wedstrijd bij de mannen werd gewonnen door de Amerikaan Mark Allen in een tijd van 8:09.15. Dit was de eerste maal dat hij op het hoogste schavot mocht staan. Later zou hij de wedstrijd zesmaal winnen. Hij had een kleine minuut op zijn landgenoot Dave Scott, die in 8:10.13 over de finish kwam. Bij de vrouwen was de Zimbabwaanse Paula Newby-Fraser opnieuw te sterk voor de rest van het veld en won in 9:00.36 met bijna 21 minuten voorsprong op Sylviane Puntous.

De snelste Nederlander was Rob Barel, die in 8:41.28 als elfde over de finish kwam.

Mannen

Vrouwen

1989
Triatlon in 1989